Altingsvalget 2007 blev afholdt den 12. maj 2007. Islandske parlamentsvalg afholdes hvert fjerde år, hvor der vælges 63 repræsentanter fra seks valgkredse som fordeles efter St. Laguës metode, med en spærregrænse på fem procent. I alt deltog seks partier i valget.

Resultater

Eksterne henvisninger 
New Icelandic Minister for Nordic Co-operation 
Present Government of Iceland
New administration for Iceland's government

Politiske valg i 2007
Politiske valg i Island